256797 Benbow – asteroide
Benbow – località (CDP) della California
Leon Benbow – cestista statunitense
John Benbow – ammiraglio inglese
HMS Benbow – nome di tre Royal Navy